Con ghiacciaio di Bionnassay ci si riferisce a:
 ghiacciaio di Bionnassay – ghiacciaio nel versante italiano del massiccio del Monte Bianco
 ghiacciaio di Bionnassay – ghiacciaio nel versante francese del massiccio del Monte Bianco